Холмс, Одетта (1930—2008) — американская певица и политическая активистка.
 Одетта Холмс — одна из главных героев цикла Тёмная Башня Стивена Кинга. См. также 
Одетта